Duitsland:
Midlum (Föhr), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
Midlum (Wurster Nordseeküste), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Midlum (Reiderland), een dorp in het Reiderland
Nederland:
Midlum (Harlingen), een dorp in de provincie Friesland
Midlum (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland